Рохозњице могу бити:

 Рохозњице (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Рохозњице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република